Краковское восстание

 Краковское восстание 1846 года — национально-освободительное восстание в Кракове. См. также Революция 1848 года в Галиции.
 Краковское восстание 1923 года — столкновения рабочих с полицией и войсками в Кракове.